Lo ou Lô ou LO peut faire référence à :

Sigle 
LO est un sigle, qui signifie :
 LO, une abréviation de LibreOffice, suite bureautique libre et gratuite (traitement de texte, tableur, présentation, dessin...) ;
 Lutte ouvrière, un parti politique français ;
 Lutte ouvrière, un parti politique belge ;
 Loi organique ;
 Lausanne-Ouchy, une ancienne compagnie et ligne de chemin de fer suisse ;
 Landsorganisationen i Danmark, la première confédération syndicale danoise ;
 Landsorganisasjonen i Norge, la première confédération syndicale norvégienne ;
 Landsorganisationen i Sverige, la première confédération syndicale suédoise ;
 Longitudinaux optiques, un mode de phonon.

Code 
LO est un code, qui signifie :
 Lorient, selon la liste des quartiers maritimes en France ;
 Autriche, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 Slovaquie, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 LOT Polish Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 La Rioja, communauté autonome uniprovinciale d'Espagne, dont la capitale est Logroño, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.
 lo est le code pour le lao, une langue du Laos, selon la norme internationale ISO 639-1.

Toponymes 

 Lo une ancienne commune belge, désormais intégrée dans la commune de Lo-Reninge
 Au Burkina Faso :
 Lo, un village situé dans le département de Di ;
 Lô-Moulnia, un village situé dans le département de Tiébélé ;
 Lô-Calao, un village situé dans le département de Tiébélé ;
 Lô-Longo, un village situé dans le département de Tiébélé ;
 Lô-Pollobiessan, un village situé dans le département de Tiébélé ;
 Lô-Pouri, un village situé dans le département de Tiébélé ;
 Lô-Sinon, un village situé dans le département de Tiébélé ;
 Lo, une localité suédoise de la Alingsås ;
 Saint-Lô, chef-lieu du département de la Manche ;
 Saint-Lô-d'Ourville, une commune française de la Manche ;
 Lo, une île des îles Torres au Vanuatu
 La Lô (Sông Lô), une rivière du nord du Viêt Nam.

Saint(s) des Églises chrétiennes 
 saint Lô ou saint Laud, évêque du diocèse de Coutances au , éponyme de la ville de Saint-Lô ;

Patronyme 

 Ahmadou Sakhir Lô, un religieux et pédagogue sénégalais ;
 Cheikh Lô, un musicien sénégalais ;
 Ismaël Lô, un musicien sénégalais ;
 Lo Chia-ling, une taekwondoïste taïwanaise ;
 Malinda Lo, une romancière américaine ;
 Momar Lô (1948-), instituteur, écrivain et syndicaliste sénégalais ;
 Monica Lo (née en 1978), une actrice canadienne d'origine chinoise ;
 Moubarack Lô, économiste et homme politique sénégalais ;
 Ndary Lô (1961-2017), un sculpteur sénégalais ;
 Ricky Lo (1946-2021), écrivain, journaliste, animateur de télévision sino-philippin ;
 Tove Lo (née en 1987), une chanteuse suédoise.

Divers 
 Lo (mythologie chinoise), un élément de la mythologie chinoise ;
 Lo Sulci, un sulci du satellite de Neptune Triton ;
 Lo, un instrument selon la liste des instruments de musique ;
 Comic LO, magazine de publication de manga hentai à caractère lolicon.

Titre 

 Lo ! un livre de Charles Hoy Fort
 Lo un film de Travis Betz, présenté en festival en 2009.

Pseudonyme 

 Sophie Makhno (1935-), connue aussi sous le pseudonyme de Françoise Marin et Françoise Lo est une artiste, parolière, interprète française.
 Tove Ebba Elsa Nilsson (1987-), auteure-compositrice-interprète suédoise.

Voir aussi 
 
 

Code
Patronyme chinois
Patronyme sénégalais